Lew Dżułyński
 Mikołaj Dżułyński
 Orest Dżułyński
 Stanisław Dżułyński